Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg steht für folgende Abgeordnetenhauswahlkreise in Berlin:

 Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 1
 Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 2
 Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 3
 Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 4
 Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 5
 Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 6